Дуро́й — село в Приаргунском районе Забайкальского края России. Расположен на протоке реки Аргунь, на российско-китайской границе.

Население —  чел. ().

Расположение 
Село расположено на склонах горы высотой 587 м. С запада, юга и востока окружено протокой реки Аргунь, отсюда название села — Дурой (в переводе с бур. «стремя», то есть положение села как ноги в стремени). На востоке от села расположены озёра Первое Дуройское и Второе Дуройское.

История 
Село основано в 1745 как пограничный караул по постановлению Нерчинской воеводской канцелярии и распоряжению бригадира В. В. Якоби.

Население

Источники

Литература 
 Кулаков В. С. «География Забайкальского края» Учебное пособие.- Чита: Экспресс издательство, 2009. ISBN 9785956601266

Примечания 

Населённые пункты Приаргунского района